Felice Assennato (1868-1957) –  politico italiano
 Mario Assennato (1902-2000) – avvocato e politico italiano
 Pietro Assennato (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vincenzo Assennato (1925-1977) – politico italiano